Железнодорожные происшествия в России:
Железнодорожные происшествия в Российской империи
Железнодорожные происшествия в СССР
Железнодорожные происшествия в Российской Федерации